Белгија се први пут појавила на Олимпијским играма 1900. године, које су биле друге по реду олимпијске игре модерног доба. На следећим олимпијским играма одржаним 1904. године Белгија није учествовала али од тада Белгија није пропустила ни једне наредне Летње олимпијске игре. 

На Зимским олимпијским играма Белгија је први пут учествовала 1924. године. Белгија од тада није учествовала само на Зимским олимпијским играма одржаним 1960. и 1968. године док је на свим осталим имала представника.

Белгија је била једанпут домаћин олимпијских игара:
 Летње олимпијске игре 1920. у Антверпену

Белгијски олимпијци су закључно са 2018. годином освојили 154 медаља на олимпијадама, 148 на летњим и 6 на зимским играма. 

Национални олимпијски комитет Белгије (-{Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité}-) је основан и признат од стране МОКа 1906. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Референце

Спољашње везе 
 
 

Белгија на олимпијским играма